DSB est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 Danske StatsBaner, les chemins de fer danois ;
 le Deutscher Schachbund, la Fédération allemande des échecs ;
 Dark squared bishop (en français, le fou de case noire) aux échecs
 Dispute Settlement Body (en français, Organe de règlement des différends), une composante de l’OMC ;
 Ducati Sud Belgio, le Desmo Owners Club de la Belgique francophone ;
 la méthode du DSB (où DSB signifie ), une méthode de maintenance d'aquariophilie récifal ;
 Dutch Safety Board (en français, Bureau pour la sécurité néerlandais) ;
 déchets solides broyés ;
 .

DSB est un code qui peut faire référence à :
 Air Sénégal, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

dsb est un code qui peut faire référence à :
 bas-sorabe (dolnoserbski — langue slave parlée en Allemagne), selon la norme ISO 639 des codes de langue.